Steinle peut faire référence à :

 Paul Steinle, dirigeant d'entreprise américain.
 Edward von Steinle (1810-1886), peintre austro-allemand.

 Homicide de Kathryn Steinle, affaire criminelle de 2015.